Prueba hace referencia a varios artículos:

Ciencias 
 Prueba científica, hecho utilizado para demostrar una acción, tesis o teoríar.
 Prueba (ergonomía), examen o experimentación con los que se comprueba el buen funcionamiento de alguna cosa o su adecuación a un determinado fin.
 Pruebas de software en informática, un proceso que permite verificar y revelar la calidad de un producto software;

Además
 Prueba (derecho)
 Prueba (lógica)
 Prueba de acuñación, en numismática;